Turcan oder Țurcan ist der Familienname folgender Personen:

 Mihail Țurcan (* 1989), moldauischer Fußballspieler
 Raluca Turcan (* 1976), stellvertretende Ministerpräsidentin von Rumänien
 Robert Turcan (1929–2018), französischer Archäologe